Vastse-Kuuste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Põlvamaa
 Vastse-Kuuste (plaats), een plaats in Estland, gemeente Põlva